Softball na XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie rozegrany został w Fengtai Softball Field. Turniej odbył się w dniach 12-21 sierpnia 2008 roku.  W Pekinie wystąpiło 8 drużyn kobiecych.

Uczestnicy 
  Chiny
  Australia
  Holandia
  Japonia
  Kanada
  Chińskie Tajpej
  USA
  Wenezuela

Składy

Eliminacje 
W pierwszej fazie drużyny grały systemem każdy z każdym. Cztery najlepsze zespoły po eliminacjach spotkały się w półfinałach. W pierwszym półfinale spotkały się drużyny z miejsc 1-2, a w drugim z miejsc 3-4. Przegrana drużyna z pierwszego półfinału spotkała się z wygraną drużyną z drugiego półfinału w meczu o brązowy medal. Wygrana drużyna spotkała się w finale ze zwycięzcą pierwszego półfinału, a przegrana drużyna zdobyła brązowy medal.

Kolejność na miejscach 5 – 7 została ustalona na podstawie dodatkowej tabelki w której uwzględniono mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
 12 sierpnia

 13 sierpnia

 14 sierpnia

 15 sierpnia

 16 sierpnia

 17 sierpnia

 18 sierpnia

Play – off

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Medalistki

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

2008
Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008